Джжеффри (Жоффруа) Ридель () — имя нескольких представителей рода Риделей:

 Джеффри (Жоффруа) Ридель (I) (ум. 25 ноября 1120) — англонормандский аристократ, юстициарий короля Англии Генриха I Боклерка.
 Джеффри Ридель (ум. ум. 20/21 августа 1189) — канцлер Англии в 1162—1173 годах, епископ Или с 1173.
 Жоффруа Ридель (ум. 1174) — лейтенант Роберта Гвискара, герцог Гаэты с 1067.
 Джеффри Ридель II (ум. 1180), владелец Великого Уэлдона в Нортгемптоншире с 1174, сын юстициария Ричарда Бассета и Матильды Ридель, дочери юстициария Джеффри Риделя (I).